Madzharovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Madzjarovo, ort, Chaskovo, obsjtina Madzjarovo, 
 obsjtina Madzjarovo, kommun, Chaskovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar